Oljska gora je lahko:
Oljska gora pri Jeruzalemu, Izrael, znana iz Svetega pisma
Oljska gora ali Gora Oljka nad Šmartnim ob Paki, Slovenija
Oljska gora (Soteški hrib) med Sotesko, Nadgorico, Podgorico in Dragomljem na severu Ljubljane na levem bregu Ljubljanice